National Basketball Association 2011/2012 var den 66:e säsongen av NBA, där den reguljära säsongen skulle ha löpt från 1 november 2011 till 18 april 2012, följd av ett slutspel som började den 21 april och håller på en bit in i juni 2012. Men på grund av lockouten började säsongen den 25 december och avslutades den 26 april. Samtliga 30 lag spelade 66 matcher under grundserien, istället för vanliga 82 matcher, vilket gör att det spelades totalt 990 matcher under säsongen. Slutspelet började den 28 april och avslutades den 9 juni 2012. Miami Heat vann i finalen över Oklahoma City Thunder med totalt 4-1 i matcher.

NBA:s 61:a All-Star match spelades den 26 februari 2012 i Orlando Magics hemmaarena Amway Center i Orlando, Florida. West Conference vann över East Conference med 152-149.

NBA-draften hölls den 23 juni 2011 i Prudential Center i Newark, New Jersey. Los Angeles Clippers hade egentligen första valet, men bytte bort det i en trade med Cleveland Cavaliers. Cleveland tog som första spelare Kyrie Irving från college-laget Duke Blue Devils.

Lockout 2011
Efter säsongen 2010/2011 gick det gamla kollektivavtalet från 2005, mellan klubbägarna och spelarfacket, ut. Eftersom de inte lyckades komma fram till något nytt avtal innan den 1 juli 2011 gick spelarna ut i lockout. Enligt NBA-kommissionären David Stern gick 22 av de 30 lagen minus, med i snitt 10,1 miljoner dollar per säsong. Spelarfacket å sin sida ville att minimilönerna skulle höjas för varje enskild spelare. Eftersom parterna var alldeles för långt ifrån varandra gällande den ekonomiska biten så riskerade säsongen 2011/2012 att ställas in om inte ett nytt avtal mellan National Basketball Players Association (NBPA) och klubbägarna skulle komma till stånd.

Den 26 november meddelades att ägarna och spelarna hade kommit fram till ett preliminärt avtal. Den 8 december skrevs det nya kollektivavtalet på som gäller i tio år framåt. 25 av de 30 ägarna röstade för avtalet samt 86 procent av de 200 röstberättigade spelarna, detta innebar att säsongen startade den 25 december 2011 och avslutades den 26 april 2012 och innehöll 66 omgångar.

Grundserien

Eastern Conference
Not: SP = Spelade matcher, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent, Hemma = Vinster/Förluster hemma, Borta = Vinster/Förluster borta, Div = Vinster/Förluster i sin Division

Western Conference
Not: SP = Spelade matcher, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent, Hemma = Vinster/Förluster hemma, Borta = Vinster/Förluster borta, Div = Vinster/Förluster i sin Division

Slutspel

Se även
 NBA-mästare
 Midwest Division

Referenser

Externa länkar

 Säsongens matcher

2011 i Kanada
2011 i USA
2012 i Kanada
2012 i USA
Basketsäsongen 2011/2012
2011/2012
Arbetskonflikter 2011
Arbetskonflikter i USA